Cephalocroton är ett släkte av törelväxter. Cephalocroton ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Törelväxter
Cephalocroton